Донна Векич була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Джоанна Конта, який став рематчем фіналу попереднього року.

Ешлі Барті виграла титул, у фіналі перемігши Конту з рахунком 6–3, 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Відкритий чемпіонат Ноттінгема, одиночний розряд
2018